Людми́ла Алексе́евна Чурсина́ (род. 20 июля 1941, Сталинабад, Таджикская ССР, СССР) — советская и российская актриса; народная артистка СССР (1981), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1970).

Биография 
Людмила Чурсина родилась 20 июля 1941 года в медсанбате под деревней Груздово Куньинского района Калининской области, куда её мать попала во время родов, покидая город Великие Луки в ходе наступления войск немецко-фашистских захватчиков в самом начале Великой Отечественной войны (1941—1945). На следующий день после родов мама с новорождённой дочерью и другими родственниками отправились в эвакуацию в Сталинабад. По дороге беженцы попали под бомбёжку немецкой авиации, во время которой Людмила пропала. Когда авианалёты прекратились, мать услышала из-под земли на разгромленном картофельном поле детский писк и откопала чудом выжившую дочь. Лишь после прибытия в Сталинабад факт рождения Людмилы Чурсиной был официально зарегистрирован[1]. Из-за этого местом рождения в документах ошибочно указано место регистрации, а не фактического рождения. 

Родители: отец — Алексей Фёдорович Чурсин, род. 08.03.1915, село Ромашкино Бузулукского уезда Самарской губернии (ум. 18.08.2006, г. Великие Луки); его предки по отцу корнями были из Елецкого уезда Орловской губернии, по матери Марии — из Землянского уезда Воронежской и Тимского уезда Курской губерний. А. Ф. Чурсин был кадровым военным, в самом начале войны ушёл на фронт. Мать — Геновефа Ивановна, урождённая Пуйсан (1922—2013; её отец — Иван Иосифович, по национальности латгалец, её мать Надежда  — наполовину русская, наполовину полька), медицинский работник.

После войны семья Чурсиных воссоединилась лишь в 1946 году: Алексей Фёдорович смог найти и забрать жену с дочерью к новому месту службы главы семейства в Грузию. Последующие семь лет Людмила Чурсина прожила в Тбилиси и Батуми. Затем семья Чурсиных несколько лет жила на Камчатке, Чукотке, и наконец, вернулась на малую родину супруги, в Великие Луки. Родители прожили вместе шестьдесят один год.

В детстве Людмила обожала танцевать и втайне мечтала стать балериной: много гнулась, висела на перекладинах и турниках. Она была очень высокой  (177 см), и поэтому, страшно стесняясь и стараясь быть незаметной среди своих сверстников, постоянно сутулилась.

Во время учёбы в выпускных классах она стала задумываться о выборе других профессий:

По окончании средней школы с золотой медалью и детской музыкальной школы в Великих Луках в 1959 году уехала поступать в Московский авиационный институт (МАИ). Впрочем, неожиданно для себя самой, по её собственным словам, перед экзаменами в МАИ «за компанию со школьной подругой» решила попытаться поступить в один из театральных вузов Москвы и поступила сразу в три из них: ВГИК, ГИТИС и ВТУ имени Б. В. Щукина (подругу не приняли ни в один из этих вузов).

В 1963 году с красным дипломом окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина (ныне — Театральный институт имени Бориса Щукина) в Москве (художественный руководитель курса — Леонид Моисеевич Шихматов).

С 1963 года — актриса Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова в Москве, с 1965 года — киностудии «Ленфильм», с 1974 года — Ленинградского театра драмы имени А. С. Пушкина (ныне — Александринский театр).

В 1984 году была приглашена в труппу Центрального академического театра Советской армии (ЦАТСА) в Москве (ныне — Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА)), в которой служит по настоящее время.

Как приглашённая актриса принимала участие в спектаклях Великолукского драматического театра — «Макбет» (2008) и «Тайны Шинонского замка» (2012).

Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Член КПСС (1970—1991).

Общественная позиция 
В 1973 году подпись Людмилы Чурсиной (по её словам, без её ведома) появилась под письмом советских кинематографистов против «недостойного поведения А. Д. Сахарова, пытающегося опорочить государственный строй, внутреннюю и внешнюю политику Советского Союза».

11 марта 2014 года Людмила Чурсина подписала открытое обращение деятелей культуры России в поддержку позиции Президента Российской Федерации В. В. Путина по Украине и Крыму. 24 мая 2017 года сведения о Людмиле Чурсиной были внесены в базу данных украинского сайта «Миротворец», раскрывающего персональные данные людей, за «незаконное пересечение государственной границы Украины» и «отрицание российской агрессии, участие в пропагандистских мероприятиях на территории оккупированного Россией Крыма». 20 сентября 2017 года Министерство культуры Украины (указом № 921), на основании обращения Службы безопасности Украины, добавило имя Людмилы Алексеевны Чурсиной в список лиц, «создающих угрозу национальной безопасности Украины», запретив ей тем самым въезд на территорию Украины.

Личная жизнь 
Людмила Чурсина состояла в браке трижды.
 Первый муж (с 1964 по 1981 годы) — Владимир Александрович Фетин (1925—1981), советский кинорежиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР (1975).
 Второй муж (с 1983 по 1985 годы) — Владимир Александрович Зáлитис, кандидат технических наук, инженер-исследователь, океанолог ЦНИИМФ.
 Третий муж (с 1987 по 1991 годы) — Игорь Юрьевич Андропов (1941—2006), кандидат исторических наук, дипломат, сотрудник Министерства иностранных дел СССР.

Детей нет.

Творчество

Роли в театре

Государственный академический театр имени Е. Б. Вахтангова (Москва) 
 «Ричард III» У. Шекспира — леди Анна

Ленинградский государственный академический театр драмы имени А. С. Пушкина 
 «Дети солнца» М. Горького — Лиза Протасова
 «Иванов» А. П. Чехова — Саша Лебедева

Центральный академический театр Российской армии (ЦАТРА) (Москва) 
 «Идиот» по Ф. М. Достоевскому — Настасья Филипповна
 «Маскарад» М. Ю. Лермонтова — Баронесса Штраль
 «Прощальный свет» П. И. Павловского — Эрнестина Тютчева
 «Рядовые» А. А. Дударева
 «Ленинградец» А. М. Червинского
 «Боже, храни короля!» У. С. Моэма — Ив
 «Дуэт для солистки» Т. Кемпински — Стефани Абрахамс
 «Павел I» Д. С. Мережковского — Мария Фёдоровна
 «Та, которую не ждут» А. Касоны — Смерть
 «Элинор и её мужчины» Дж. Голдмена — королева Элинор Аквитанская
 «Осенняя история» по пьесе А. Николаи «Железный класс (осенняя история)» — Амбра
 «Этот безумец Платонов» А. П. Чехова — Войницева
 «Игра на клавишах души» по пьесе Н. Харатишвили «Лив Штайн» — Лив, известная пианистка

Антрепризы 
 «Идеальный муж» О. Уайльда, режиссёр П. Сафонов — Леди Маркби (Проект «Театральный марафон», 2010)
 «Императрица» Е. А. Греминой, режиссёр О. Глубокова — Екатерина Великая (Гильдия актёров и Театральная мастерская «Русская школа»)
 «Супруги Каренины» по Л. Н. Толстому, режиссёр П. Тихомиров — Анна Каренина

Роли в кино 

  — Две жизни — швея
  — Когда деревья были большими — Зоя
  — На семи ветрах — Настя, военная медсестра
  — Утренние поезда — Тонечка
  — Донская повесть — Дарья
  — Погоня — рабочая на строительстве шоссе
  — Год как жизнь — Ильза
  — Два билета на дневной сеанс — Инка-эстонка, подруга бандита Сиротина
  — Весна на Одере — Таня Кольцова, военный врач
  — Туманность Андромеды — Лума Ласви, врач на звездолёте «Тантра»
  — Виринея — Виринея
  — Журавушка — Марфа Лунина («Журавушка»)
  — По Руси — 'Татьяна  — Угрюм-река — Анфиса Петровна Козырева  — Щит и меч (серия № 1 «Без права быть собой») — фройляйн ефрейтор вермахта  — Адъютант его превосходительства — Оксана  — Любовь Яровая — Любовь Яровая  — Олеся — Олеся  — Шутите? (новелла «Вандербуль бежит за горизонт») — актриса  — Гойя, или Тяжкий путь познания — Пепа  — На углу Арбата и улицы Бубулинас — Ксения Троицкая, журналист-международник  — Приваловские миллионы — Зося Ляховская (Привалова)  — Схватка — Ханна Эккерт, инженер-судостроитель  — Открытая книга — Татьяна Петровна Власенкова, советский учёный-микробиолог  — Обещание счастья — Даша / Ольга Андреевна Башилова / Елена Петровна  — Сказ про то, как царь Пётр арапа женил — Екатерина I, императрица Всероссийская  — Дневник Карлоса Эспинолы — настоятельница католического монашеского ордена  — Собственное мнение — Ольга Андреевна Бурцева, социолог  — И это всё о нём — Анна Егоровна Лукьянёнок  — Личное счастье — Анастасия Михайловна Дорошина, жена Павла Николаевича Дорошина, заведующая кафедрой зарубежной литературы в университете Привольска  — Гонка с преследованием — Клавдия Чекменёва, жена Степана  — Братья Рико — Джулия Рико, вдова, мать братьев Рико  — На Гранатовых островах — Катлен Габю, французская журналистка  — Помнить или забыть — Нина Янсон  — Факты минувшего дня — Ксения Павловна Михеева  — Долгая дорога в дюнах — Катерина  — Шапка Мономаха — Екатерина Ивановна, директор школы  — Бой на перекрёстке — мать Юнны Ружич  — Демидовы — Екатерина I, императрица Всероссийская  — Ювелирное дело — Зоя Семёновна Малинина / Татьяна Семёновна Малинина  — Русь изначальная — Анея, мать Ратибора  — Досье человека в «Мерседесе» — Светлана Фёдоровна Полякова, врач-рентгенолог в закрытой ведомственной поликлинике  — Следствие ведут ЗнаТоКи. Дело № 20 «Бумеранг» — Вероника Антоновна Былова, мать Марата, певица  — Любовь немолодого человека — Ирина Дмитриевна Синельникова, жена Владимира  — Убийство свидетеля — Анна Григорьевна Светова, любовница Евгения Крайникова  — Графиня — Нина Григорьевна, графиня  — Дело Сухово-Кобылина — Мария Ивановна Сухово-Кобылина, мать Александра Сухово-Кобылина  — Умирать не страшно — Ирина 1992—1994 — Горячев и другие — Зинаида Васильевна, мать Валерия Горячева  — Кодекс бесчестия — мать Сергея Реброва  — Хаги-Траггер — Наталия Михайловна, жена генерала милиции Антона Дмитриевича  — Чёрная комната (киноальманах) (фильм № 5 «Состояние аффекта»)
  — Тайная сила — Катерина Степановна, мать Насти  — Другая жизнь — мать Кати  — Потерявшие солнце — Екатерина Васильевна Солитянская, мать Кеши Солитянского  — Место под солнцем — мать Кати Орловой  — Надежда уходит последней — Лидия Михайловна, свекровь Надежды  — Двое у ёлки, не считая собаки — Люся, жена хозяина  — Подлинная история поручика Ржевского — бабушка  — Рысак — комиссар  — Рассмешить Бога — Софья Григорьевна, попутчица в поезде  — Вакцина — Тамара Галата  — Погоня за ангелом — Мария Павловна Васильева, учительница Ивана Архангельского («Ангела»)  — Держи меня крепче — Виктория Святославовна, мать Георгия Княжинского  — Дом на Английской набережной — Анна  — Застава — мать Латникова  — Срочно в номер (фильм № 7 «Чёрные дыры») — Красовская  — Юбилей — Анна Сергеевна Грановская  — Мой муж — гений — Конкордия (Кора) Терентьевна Ландау-Дробанцева, жена советского физика Льва Давидовича Ландау  — Почтальон — Надежда Никитична, сестра Анастасии Никитичны Морозовой  — Райские яблочки — Мария Васильевна, учительница  — Хочу ребёнка — Лариса Петровна Третяк, мать Леры 2008—2010 — Маргоша — Ирина Михайловна Калугина, мать Андрея Калугина, бабушка Алисы Калугиной  — Бабушка Ада — Ада, мать Таис, бабушка Али  — Ловушка — Алоиза Анатольевна Светлова  — Осенние цветы — Эдит Береш, популярная советская актриса  — Две стороны одной Анны — Валентина Ивановна Погребинская  — Райские яблочки. Жизнь продолжается — Мария Васильевна, учительница  — Щенок — бабушка Валеры  — Дыши со мной — Нина Ивановна, мать профессора математики Игоря Павлова 2010—2016 — Интерны — Марина Александровна, мать Анастасии Кисегач  — Карамель — бабушка Андрея Морозова  — Костоправ (серия № 6 «Процесс») — Анна Андреевна Старцева  — Олимпийская деревня — соседка  — Поединки (фильм № 10 «Две жизни полковника Рыбкиной») — Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина, полковник советской внешней разведки, детская писательница  — Закрытая школа 4 — Клавдия Владимировна Сафронова (настоящее имя — Теодора Раубер), бабушка Таисии и Алексея Барышниковых, нацистка  — Дыши со мной 2 — Нина Ивановна, мать профессора математики Игоря Павлова  — И отцы, и дети — Ирина Павловна  — Как выйти замуж за миллионера — Серафима Георгиевна, жена Сергея Петровича Раевского, мать Леонида Раевского, бабушка Дениса Раевского  — Охота на гауляйтера — Галина Васильевна Помазан в 1970-е годы  — Преступление по наследству — Людмила Звягинцева  — Синдром дракона — Инна Исаева, вдова Еремеева 2013—2018 — Два отца и два сына (серия № 57) — Анжела Борисовна, мать Инги  — 7 главных желаний — фея  — До смерти красива — Алиса Ланская, модельер  — Как выйти замуж за миллионера 2 — Серафима Георгиевна, жена Сергея Петровича Раевского, мать Леонида Раевского, бабушка Дениса Раевского  — Людмила — Алла Дмитриевна, мать Дмитрия Воробьёва  — Иерей-Сан. Исповедь самурая — Ульяна Бородина  — Орлова и Александров — Евгения Николаевна, мать Любови Орловой  — Коготь из Мавритании 2 — «Анубис», «скромный труженик морга»  — Чистое искусство — Наталья Николаевна, искусствовед  — Чисто московские убийства — Екатерина Власова, владелец сети салонов красоты «Екатерина Великая»  — Купель дьявола — Агнесса Львовна   — Так не бывает — Регина Ивановна Синельникова, директор балетной школы, мать Дарьи  — Чужая кровь — бабушка Зины  — Призраки Замоскворечья — Татьяна Васильевна  — Детектив на миллион — Инна Эдуардовна  — Счастье — это… Часть 2 (новелла «Родная») — Дементьева  — Чисто московские убийства 2 — Екатерина Власова, владелец сети салонов красоты «Екатерина Великая»  — Анатомия убийства 4 (фильм № 1 «Смерть в стиле винтаж») — Агнесса Ивановна Телеспектакли 
  — Прощай, оружие! — Кэтрин Баркли  — Такой странный вечер в узком семейном кругу — Дина Александровна  — Белые розы, розовые слоны... — Молли Иган  — Ханума
  — Та, которую не ждут — Странница Озвучивание 
  — Лифт на эшафот — Флоранс (роль Ж. Моро)
  — Брат доктора Гомера — Ана (роль З. Крстулович)
  — За поворотом — поворот — Вия (роль М. Сержане)
  — Сойти на берег — Рээт (роль Л. Сяялик)
  — Обмен
  — Зеркало треснуло — Марина (роль Э. Тэйлор)
  — В. И. Ленин. Страницы жизни. (документальный) — текст за кадром  — Ты сын и ужас мой (документальный) — Анна Ахматова Участие в документальных фильмах 
  — «Правда великого народа» — ведущий  — «Александр Демьяненко» (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили»)
  — «Евгений Леонов. Исповедь»
  — «Олег Борисов. Я не хочу с тобой расставаться…»
  — «Полосатый рейс. Как снимали фильм „Полосатый рейс»“» (из документального цикла «Истории и легенды „Ленфильма“»)
  — «Виктор Павлов. Судьба меня хранить устала»
  — «Владимир Ивашов. Баллада о любви»
  — «Эммануил Виторган. Исповедь Дон-Жуана»
  — «Позднее счастье Ольги Волковой»
  — «Мария Капнист» (из документального цикла «Человек в кадре»)
  — «Казачки не плачут. Людмила Хитяева»
  — «Римма Маркова. Характер не сахар, душа — рафинад»
  — «Людмила Чурсина. „Я — ничья“»
  — «Актёрская рулетка. Юрий Каморный»
  — «Владимир Этуш. Меня спасла любовь»
  — «Ольга Волкова. Не хочу быть звездой»
  — «Трагедии внуков Сталина»
  — «Людмила Чурсина. Спасибо за то, чего нет!»
  — «Афоня» (из документального цикла «Тайны кино»)
  — «Стрелы Робин Гуда» (из документального цикла «Тайны кино»)

 Звания и награды 

 Народная артистка РСФСР (1969) — за заслуги в области советской кинематографии Народная артистка СССР (1981) — за большие заслуги в развитии советского киноискусства Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1970) — за исполнение ролей в фильмах «Виринея», «Угрюм-река», «Журавушка»
 Орден Дружбы народов (1989) — за заслуги в укреплении культурных связей с Республикой Афганистан Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2000) — за большие заслуги в развитии театрального искусства Орден Почёта (2011) — за заслуги в развитии театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2021) — за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Медаль «Ветеран труда»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Орден «Дружба народов» (Афганистан)
 Премия КГБ СССР, за роль в фильме «Досье на человека в мерседесе»
 Премия Министерства обороны Российской Федерации в области культуры и искусства в номинации «Театральное искусство» (2016)
 Лучшая актриса 1969 года по опросу журнала «Советский экран»
 XVII МКФ в Сан-Себастьяне (Премия Сан-Себастьяна за лучшую женскую роль, фильм «Журавушка», 1969)
 Орден имени М. В. Ломоносова (2005)
 XII МКФ в Бердянске «Бригантина» (Приз за лучшую женскую роль, телефильм «Осенние цветы», 2009).
 Российская национальная актёрская премия имени Андрея Миронова «Фигаро» в номинации «За служение театральному Отечеству» (2012)
 III Международный театральный фестиваль «Перекрёсток» (Друскининкай, Литва) (Диплом «За высокое служение театру», спектакль «Супруги Каренины» по Л. Н. Толстому, режиссёр П. Тихомиров, 2017)
 Диплом имени народной артистки РСФСР Л. А. Лозицкой «За сохранение русской классики на отечественной сцене» (2019)
 Почётный приз «За выдающийся вклад в киноискусство» на XII онлайн-кинофестивале «Дубль дв@» (6-20 апреля 2021 года; авторский проект обозревателя «Российской газеты» Валерия Кичина) (20 марта 2021 года)

 Примечания 

 Ссылки 
 Людмила Алексеевна Чурсина. Народная артистка СССР. Краткая биография, роли в театре, фильмография, фотографии, награды и звания, пресса. Официальный сайт Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) // teatrarmii.ru. Дата обращения: 20 июля 2021.
 Людмила Алексеевна Чурсина. Краткая биография, роли в театре, фильмография, фотографии. Неофициальный сайт Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА) // tarmy.narod.ru
 Чурсина Людмила Алексеевна. Биография, фильмография, фотографии актрисы. // ruskino.ru
 Игорь Логвинов''. Людмила Чурсина: «Любовь не терпит кабалы». — Интервью актрисы журналу «Девичник», май, 2000 год. // web.archive.org (архивная копия от 5 октября 2007 года страницы сайта devichnik.ru)

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Театр имени Е. Б. Вахтангова
Актёры и актрисы Александринского театра
Актёры и актрисы Центрального академического театра Российской армии
Персоналии:Ленфильм
Академики Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Академики Российской академии кинематографических искусств «Ника»
Члены КПСС